Olevano kan syfta på:

 Olevano di Lomellina - en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien
 Olevano Romano - en turistort och kommun i storstadsregionen Rom i regionen Lazio i Italien 
 Olevano sul Tusciano - en kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien